Сергей Уралов:
 Уралов, Сергей Герасимович (1893—1969) — советский партийный и государственный работник.
 Уралов, Сергей Яковлевич (1900 — 1951) — советский кинооператор, работавший в художественном и документальном кино.